Гі́рне (до 1945 року — Ериклік, ) — селище в Україні, у складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим.

Селища Криму